Pinacoteca di Lucca indica due pinacoteche di Lucca:
 Museo nazionale di Villa Guinigi
 Museo di Palazzo Mansi